В драматической постановке актерский состав ансамбля состоит из нескольких главных актеров и исполнителей, которым, как правило, назначается примерно одинаковое количество экранного времени.

Структура 
В отличие от популярной модели, которая отдает приоритет единственному главному герою, актёрский состав больше склоняется к чувству «коллективности и общности».

Кино 
Актёры ансамбля в кино были представлены еще в сентябре 1916 года в немом эпическом фильме Дэвида Гриффита «Нетерпимость» с четырьмя отдельными, хоть и параллельными сюжетами. Фильм рассказывает о жизни нескольких персонажей на протяжении сотен лет, разных культур и периодов времени. Объединение различных сюжетных линий и дуг персонажей является ключевой характеристикой актёрского состава ансамбля в фильме; будь то место, событие или всеобъемлющая тема, которая связывает фильм и персонажей вместе.

Фильмы, в которых представлены ансамбли, как правило, подчеркивают взаимосвязь персонажей, даже когда персонажи чужды друг другу. Взаимосвязь часто показывается аудитории на примерах теории «шесть степеней разделения» и позволяет им перемещаться по сюжетным линиям с помощью когнитивного отображения. Примеры этого метода, когда шесть степеней разделения очевидны в фильмах с актёрским составом ансамбля, находятся в таких постановках, как «Реальная любовь», «Столкновение» и «Вавилон», которые имеют сильные базовые темы, переплетённые в сюжеты, объединяющие каждый фильм.

«Мстители», «Люди Икс» и «Лига справедливости» — это три примера актёрского состава в жанре супергеройского фильма. В «Мстителях» нет необходимости в одном главном герое, так как каждый персонаж имеет одинаковое значение в повествовании, успешно уравновешивая актерский состав ансамбля. Справочный актёрский состав является ключевым фактором в выполнении этого баланса, так как актеры ансамбля «играют друг от друга, а не от реальности».

Голливудские фильмы с актёрами ансамбля, как правило, используют множество известных и/или престижных актеров вместо одной или двух «больших звезд» и менее известного актерского состава второго плана.

Телевидение 
Актёрский состав ансамбля также стал более популярным в телесериалах, потому что он позволяет сценаристам сосредоточиться на разных персонажах в разных эпизодах. Кроме того, уход игроков менее разрушительный, чем в случае с регулярно структурированным актерским составом. Телесериал «Золотые девушки» и «Друзья» являются архетипичными примерами актерского состава ансамбля в американских ситкомах. Научно-фантастическая детективная драма «Остаться в живых» включает в себя актёрский состав. Ансамбль из 20 или более актеров распространён в мыльных операх, жанре, который в значительной степени зависит от развития персонажа ансамбля. Жанр также требует постоянного расширения актерского состава по мере продвижения сериала, при этом мыльные оперы, такие как «Главный госпиталь», «Дни нашей жизни» и «Дерзкие и красивые», остаются в эфире в течение десятилетий.

Примером успеха телевидения в кастинге ансамбля является удостоенный премии Эмми сериал HBO «Игра престолов». В фэнтезийном сериале представлен один из крупнейших ансамблей на маленьком экране. Сериал печально известен смертью главных персонажей, что приводит к постоянным изменениям в ансамбле.

Примечания 

Терминология кино и видео
Театральная терминология